Gurus (estilizado GURUS) foi uma banda carioca de pop-rock formada pelos músicos Guto Dufrayer (vocal e violão), Gui Tettamanti (bateria), B.G. Alex (guitarra e back-vocals) e Serginho Ferreira (baixo e back-vocals). À época que surgiu, porém, a banda se chamava “Grandes Lábios”.

História 
A história da banda remete ao ano de 2000, quando lançou sua primeira demo, ainda com o nome “Grandes Lábios”. Esta demo foi divulgada e vendida apenas na Internet. 

O primeiro álbum foi lançado em 2002 (Produzido por Marcelo Sussekind) de forma independente e duas canções começaram a entrar em “mais pedidas” de algumas rádios pelo país.

Em setembro de 2003, lançaram o segundo álbum. "Ultra.Sensorial", que foi escolhido um dos melhores álbuns do ano pela “Folha de S.Paulo”, e se destacou por conta da faixa "Até o Fim do Mundo", que fez parte da trilha sonora do seriado teen "Malhação", da TV Globo, como tema dos personagens Victor e Luisa. Esta mesma canção figurou por 14 semanas no Top TVZ do Multishow.

Em 2009 veio o terceiro álbum, intitulado "Evolução". Deste álbum a faixa "Por você" apareceu como uma das dez mais tocadas em Blumenau e Florianópolis. Destaque também para a canção "A vida é um presente", que contou com a participação de Herbert Vianna nos vocais.

Discografia

Demos 
2001 - Grandes Lábios (creditada como "Grandes Lábios")

Álbuns de Estúdio 
2002 - Até o Fim do Mundo (creditada como "Grandes Lábios")
2003 - Ultra.Sensorial
2009 - Evolução

Bandas do Rio de Janeiro (estado)